Palace Hotel (Hotel Palace en lengua inglesa) puede referirse a cualquiera de los siguientes hoteles:

Argentina
 Palace Hotel (Buenos Aires)
 Alvear Palace Hotel, Buenos Aires

Australia
Palace Hotel, Perth

China
Palace Hotel (Shanghai); ahora Peace Hotel South Building

Dinamarca
Palace Hotel Scandic, Copenhague

Egipto
Winter Palace Hotel, Luxor

Eslovenia
Kempinski Palace Hotel (Portorož) 

Emiratos Árabes Unidos
 Hotel Emirates Palace

España
 Hotel Palace (Madrid)
 Hotel El Palace (Barcelona)
 Hotel Palace (Valencia)

Estados Unidos
 Palace Hotel, San Francisco, California
 Palace Hotel (Ukiah, California)
 Palace Hotel (Antonito, Colorado)
 Brown Palace Hotel (Denver, Colorado)
 Palace Hotel (Cripple Creek, Colorado)  
 Palace Hotel (Butler, Missouri)
 Palace Hotel (Springfield, Misuri)
 Palace Hotel (Missoula, Montana)
 Palace Hotel (Gallup, New Mexico)
 The New York Palace Hotel
 Palace Hotel (Cincinnati, Ohio)
 Palace Hotel (Eugene, Oregon)
 Brown Palace Hotel (Mobridge, South Dakota)
 Palace Hotel (Houston, Texas)

Finlandia
Palace Hotel, Helsinki

Hungría
Palace Hotel (Palotaszálló), Miskolc-Lillafüred

Inglaterra
Birkdale Palace Hotel, Merseyside
Refuge Assurance Building, Manchester, now known as the Palace Hotel
Regent Palace Hotel, London
Strand Palace Hotel, London
Japón
Palace Hotel, Tokyo

Rumanía
Athénée Palace

Suiza
Palace Hotel, St. Moritz 

Turquía
Mardan Palace, Antalya
Kempinski Hotel The Dome, Antalya